Gian Domenico Pisapia, avvocato e politico italiano
 Giuliano Pisapia, figlio del precedente, avvocato e politico italiano, ex sindaco di Milano